Широкогребельська сільська рада — Вінницька область, Вінницький район
 Широкогребельська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район